Salarué ist

eine Bezeichnung der Sala Nacional de Exposiciones
der Künstlername des salvadorianischen Schriftstellers Luís Salvador Efraín Salazar Arrué (1899–1975)